Kamtchatka désigne notamment :

Géographie 

 Le Kamtchatka, une péninsule volcanique de  de long située en Sibérie ; elle s'avance dans l'océan Pacifique ;
 Le Kamtchatka, un fleuve long de  qui coule dans la péninsule du Kamtchatka, en Russie, et se jette dans l'océan Pacifique ;
 La baie du Kamtchatka, située à l'est de la péninsule ;
 Le détroit du Kamtchatka, situé entre la péninsule du Kamtchatka et les îles du Commandeur, en mer de Béring ;
 Le courant du Kamtchatka, un courant marin.
 le kraï du Kamtchatka, un sujet fédéral de Russie qui a vu le jour le  après la fusion de l'oblast du Kamtchatka et de la Koriakie ;
 l’oblast du Kamtchatka, subdivision de l’Empire russe jusqu'à la RSFS de Russie, ayant existé de 1803 à 1922 ;
 l'oblast du Kamtchatka, une ancienne division soviétique puis russe ayant existé de 1932 à 2007.

Culture 

 Kamchatka, un film de Marcelo Piñeyro sorti en 2002 ;
 Kamchatka, un roman de Marcelo Figueras paru en 2002 ;
 Kamtchatka (Камчатка), une chanson du groupe russe Kino présente sur l'album Nachalnik Kamchatki sorti en 1984 ;
 Kamchatka, un groupe de rock (power trio) suédois.